Kuai'an är en ort i Kina. Den ligger i provinsen Fujian, i den sydöstra delen av landet, omkring 12 kilometer sydost om provinshuvudstaden Fuzhou. Antalet invånare är .

Runt Kuai'an är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Fuzhou,  km väster om Kuai'an. Trakten runt Kuai'an består till största delen av jordbruksmark. 

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är oktober, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Fujian
WP:Projekt Kina